Corva puede referirse a:
	
 Corva (enfermedad), enfermedad veterinaria.
 Corva (España), aldea española de la parroquia y municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.